Бонита има више значења:
 Бонита (Калифорнија)
 Бонита (Луизијана)